Krzyżanki peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Krzyżanki, un village du powiat de Gostyń ;
 Krzyżanki, un village du powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Krzyżanki, un village du powiat de Człuchów ;
 Krzyżanki, un village du powiat de Sztum.